Фонта́н () — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.